Макмилан је реч која може да се односи на:

Личности
Александар Макмилан, (1818—1896), шкотски издавач
Ангус Макмилан (1810—1865), аустралијски истраживач
Брајан Макмилан, јужноафрички играч крикета
Колин Р. Макмилан (1935—2003), бивши помоћник министра одбране САД
Крег Макмилан, новозеландски играч критета
Данијел Хантер Макмилан (1846—1933), политичар из Манитобе
Дејв Макмилан, кошаркашки тренер
Дејв Макмилан (возач), возач аутомобила са Новог Зеланда
Едвин Макмилан (1907—1991), амерички хемичар и добитник Нобелове награде
Харолд Макмилан (1894—1986), британски политичар 
Џејмс Макмилан (музичар) (рођен 1959), шкотски композитор
Џејмс Макмилан (сенатор) (1838—1902), сенатор из Мичигена
Џозеф Макмилан, амерички вексилологиста и хелардичар
Кенет Макмилан, кореограф
Киркпатрик Макмилан (1812—1878), шкотски ковач који је изислио бицикл са 2 точка
Маргарет Макмилан (историчар), канадски историчар
Маргарет Макмилан (инструкторка медицинских сестара) инструкторка медицинских сестара
Н. Џон Макмилан геолог
Роберт С. Макмилан, амерички астроном
Роберт С. Макмилан (архитекта) архитекта
Доналд Б. Макмилан, амерички истрживач
Џејмс Макмилан (трговац крзном), канадски трговац крзном
Вилијам Макмилан, канадски политичар
Дејвид Макмилан, британско-амерички научник

Места
Дивизија Макмилан, изборна јединица у аустралијском дому посланика у Викторији
Макмилан, Вискозин, САД
Макмилан општина, Мичиген, САД
Језеро Макмилан у Њу Мексику
Универзитет у Мелбурну, Аустралија
Макмилан академија, Мидлзбург, Енглеска

Остало
Макмилан издавачка кућа, мултинационална издавачка кућа
Макмилан помоћ оболелима од рака, енглеско добротворно друштво
Макмилан и жена, телевизијска серија из 1970.
Макмилан план, план из 1901. за развој Вашингтона.
Макмилан клан, горски шкотски клан.